Dorée steht für:

 La Dorée, Gemeinde im Département Mayenne, Region Pays de la Loire, Frankreich
 Goldtropfen, französisch Dorée, eine Feigensorte

Doree oder Dorée ist der Familienname folgender Personen:

 Doris Doree (1908–1971), US-amerikanische Opernsängerin (Sopran)
 Susi Dorée (eigentlich Inge Schaal, geb. Ködel; 1941–2022), deutsche Schlagersängerin

Siehe auch:

 Doree River
 Porte Dorée
 Doré